

Biografia 
Inizia come danzatrice all'età di nove anni, presso la scuola del Teatro dell'Opera di Roma. Lavora in alcune produzioni del Teatro tra cui Il pipistrello, Lo schiaccianoci e La bella addormentata nel bosco. Perfeziona gli studi in accademie internazionali quali l'English National Ballet School di Londra, l'Ecole supérieure de danse di Cannes Rosella Higtower e Le ballets de Monte-Carlo. Si diploma nel 2014 presso il liceo classico del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e nel 2015 si laurea presso l'Accademia nazionale di danza in scienze coreutiche.

Nel 2019 si diploma come attrice presso la Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté. Nel 2020 sbarca su Netflix nel ruolo di Rosa Gabrielli nella serie Luna Park scritta da Isabella Aguilar e diretta da Anna Negri e Leonardo D'Agostini. Nel 2021 l'esordio cinematografico con il film Tapirulàn di Claudia Gerini, dove interpreta il ruolo di Gaia. Nel 2022 è nel film Beata te, diretto da Paola Randi dove interpreta il ruolo di Barbara. Lavora con il Teatro India di Roma e il Teatro Stabile di Bolzano per lo spettacolo Nel bosco, ispirato alla vicenda delle Baby Squillo dei Parioli. Nello spettacolo scritto da Carlotta Corradi e diretto da Andrea Collavino, interpreta il ruolo di Chiara, una delle due baby squillo protagoniste della vicenda.

Vita privata 
Dal 2017 è fidanzata con il cantautore romano Filippo Uttinacci in arte Fulminacci.

Filmografia

Cinema 
 L'ultimo piano, regia Scuola d'arte cinematografica Gianmaria  Volontè (2019)
 Via Don Minzoni n 9, regia Andrea Caciagli (2021)
 Tapirulàn, regia Claudia Gerini (2022)
 Beata te, regia  di Paola Randi (2022)

Televisione 
 Luna Park, regia Anna Negri e Leonardo D'Agostini (2021)

Videoclip 
 Tommaso di Fulminacci (2019)

Teatro 
 Cyrano, regia Nicoletta Robello Bracciforti (2018)
 La riunificazione delle due Coree, regia Fabrizio Arcuri (2019)
 Nel bosco,  Andrea Collavino (2019-2021)

Riconoscimenti 
 Premio come "Miglior attrice protagonista" al MedFF per il cortometraggio Gabbia d'amore di Pietro Porporati (2017)

Note